Charras bezeichnet folgende Orte:

 Charras (Córdoba), Ort und Gemeinde in der argentinischen Provinz Córdoba
 Charras (Charente), Ort und Gemeinde im französischen Département Charente

Charras ist der Nachname folgender Personen:
 Charles Charras (1920–2010), französischer Komiker
 Jean-Baptiste Adolphe Charras (1810–1865), französischer Offizier und Politiker
 Jean Lalaurencie de Charras (1780–1857), französischer Offizier und Politiker
 Joseph Charras (1769–1839), französischer General
 Marcos Charras (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Martiniano Charras (1820–1894), argentinischer Militär
 Pierre Charras (* 1945), französischer Schauspieler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Charas
 Charrat (Begriffsklärung)